Ел Амаргосо има више значења:

 Ел Амаргосо, Мајорал де Абахо (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Амаргосо (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Амаргосо (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику